Johann Albrechtshöhe bzw. Johann-Albrechtsthöhe steht für:

 Johann-Albrechts-Höhe (Kamerun), zur deutschen Kolonialzeit errichtete Regierungsstation im gleichnamigen Bezirk am Barombisee im heutigen Kamerun, siehe Barombi Mbo#Geschichte
 Johann-Albrechtshöhe (Karibib), zur deutschen Kolonialzeit errichtete Regierungsstation bei Karibib im heutigen Namibia
 alternativer Name für eine deutsche koloniale Festung bei Karibib im heutigen Namibia, siehe Johann-Albrechts-Feste